Gaggenau (stad), een stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Gaggenau (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Gaggenau (automerk), een Duits automerk tussen 1905 en 1910
Benz-Gaggenau, een Duits vrachtwagenmerk
Gaggenau (keukenapparatuur), een merk voor keukenapparatuur zoals inbouwovens, kookplaten, etc.